Jean André Delpit (1870-1834), homme politique français ;
 Jules Delpit (1808-1892), collectionneur et historien français ;
 Martial Delpit (1813-1887), historien et homme politique français ;
 Édouard Delpit (1844-1900), écrivain français ;
 Albert Delpit (1849-1893), dramaturge et écrivain français.